Rosner může znamenat:

 Ignacy Juliusz Rosner (1865–1926) – rakouský a polský novinář, ministerský úředník a politik z Haliče
 Boris Rösner (1951–2006) – český herec a divadelní pedagog